Луптюг — топоним в России:

Реки 
 Луптюг — приток Ветлуги.
 Луптюг — приток Полтомы.

Населённые пункты 
 Луптюг — кордон в Октябрьском районе Костромской области.
 Луптюг — село в Октябрьском районе Костромской области.
 Луптюг — деревня в Поназыревском районе Костромской области.